Владимир Андреевич Коле́сник (; 17 сентября 1922 — 15 декабря 1994, Брест) — белорусский советский литературовед, . Кандидат филологических наук, профессор. Заслуженный работник высшей школы Белорусской ССР (1979). Лауреат Государственной премия БССР имени Якуба Коласа (1980). Член Союза писателей СССР (1960).

Биография 
Родился в 1922 году в белорусской крестьянской семье в деревне Синявская Слобода (тогда в составе Польской Республики, ныне Кореличский район, Гродненская область, Беларусь).

Окончил 7-летнюю школу в Еремичах. Учился в Новогрудском педагогическом училище.

Во время Великой Отечественной войны принимал участие в создании подпольных антифашистских организаций и боевых дружин в верхнем Наднеманье. Летом 1942 года в составе одной из боевых дружин вступил в партизанский отряд имени В. И. Чапаева. На основе диверсионной группы, в которой он был минёром, был создан новый отряд «Камсамольскі».

С осени 1942 года В. А. Колесник командовал взводом, через год стал начальником штаба отряда «2-гі Камсамольскі» бригады «Камсамолец» Барановичского соединения. В 1943 году Мирским подпольным райкомом был принят кандидатом в члены КП(б)Б.

В 1949 году окончил Минский педагогический институт, аспирантуру при данном институте (1952).
В 1952—1954 годы — заведующий кафедрой литературы Бобруйского учительского института, в 1956—1988 годы — заведующий кафедрой белорусской литературы Брестского педагогического института, возглавлял Брестское областное литературное объединение (1956—1970), был секретарем СП БССР (1981—1983).

Умер 15 декабря 1994 года. Похоронен в Бресте на кладбище Плоска.

Основные научные труды 
Один из авторов «Гісторыі беларускай савецкай літаратуры» (1964), «Истории советской многонациональной литературы» (1971), «Истории белорусской советской литературы» (1977), а также учебных пособий и учебников для высшей школы.

 Калеснік, Ул. А. Паэзія змагання : Максім Танк і заходнебеларуская літаратура / Ул. А. Калеснік. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1959. — 252 с.
 Калеснік, Ул. А. Час і песні : Літаратурныя нарысы і партрэты / Ул. А. Калеснік. — Мінск : Дзяржаўнае выдавецтва БССР, 1962. — 240 с.
 Калеснік, Ул. А. Зорны спеў : Літаратурныя партрэты, нарысы, эцюды / Ул. А. Калеснік. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1975. — 400 с.
 Калеснік, Ул. А. Ветразі Адысея : Уладзімір Жылка і рамантычная традыцыя ў беларускай паэзіі / Ул. А. Калеснік. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1977. — 328 с.
 Калеснік, Ул. А. Максім Танк : Нарыс жыцця і творчасці / Ул. А. Калеснік. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1981. — 189 с.
 Калеснік, Ул. А. Лёсам пазнанае : Выбраныя літаратурныя партрэты / Ул. А. Калеснік. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1982. — 558 с.
 Калеснік, Ул. А. Тварэнне легенды : Літаратурныя партрэты і нарысы / Ул. А. Калеснік. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1987. — 431 с.
 Калеснік, Ул. А. Янка Брыль : Нарыс жыцця і творчасці / Ул. А. Калеснік. — Мінск : Народная асвета, 1990. — 255 с.

Литературные произведения 
 Калеснік, Ул. А. Аповесць пра Таўлая / Ул. А. Калеснік // Полымя, 1964—1965.
 Калеснік, Ул. А. Пасланец Праметэя / Ул. А. Калеснік. — Мінск : Юнацтва, 1984. — 160 с.
 Я з вогненнай вёскі… / А. Адамовіч, Я. Брыль, Ул. А. Калеснік. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1975. — 448 с.
 Калеснік, Ул. А. Доўг памяці / Ул. А. Калеснік. — Брэст : ААТ «Брэсцкая друкарня», 2005.

Составил сборники поэзии «Сцягі і паходні» (1965), «Ростані волі» (1990), «Усё чалавечае».

Награды и премии 
 Государственной премии Белорусской ССР имени Якуба Коласа (1980) — за участие в написании двухтомного исследования «Истории белорусской дооктябрьской литературы» и «Истории белорусской советской литературы».
 орден Отечественной войны I степени (1.8.1986),
 орден «Знак Почёта»,
 орден Дружбы народов,
 медали.

Память 
В Бресте на доме, где проживал Владимир Андреевич Колесник, открыта мемориальная доска, а в новом микрорайоне Юго-Запад его именем названа улица. Союз писателей Белоруссии основал . В Брестском государственном университете существует также стипендия имени В. А. Колесника. Решением Брестского областного исполнительного комитета от 27 июля 2007 г. № 572 учреждена литературная премия Брестского областного исполнительного комитета имени В.А.Колесника за достижения в области литературы.

Школа, которую окончил Колесник, с 17 сентября 1997 года носит его имя.

Библиотека-филиал № 7 "Юность" сети городских библиотек г.Бреста с 2002 г. носит имя В. А. Колесника.

Примечания

Литература 
 Беларускія пісьменнікі (1917—1990) : Даведнік / Склад. А. К. Гардзіцкі. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1994. — С. 248—249.
Літаратурная карта Берасцейшчыны / укл. А.Крэйдзіч. - Брэст: ААТ «Брэсцкая друкарня», 2008. - С. 24-26.

Ссылки 
 Калеснік Уладзімір
 Сайт Еремичской школы

Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Выпускники Белорусского педагогического университета
Преподаватели Брестского государственного университета
Белорусисты
Заслуженные работники высшей школы Белорусской ССР
Родившиеся в Польше
Похороненные на кладбище Плоска